Canad Inns Stadium, een voormalig stadion in Winnipeg dat in 2013 werd afgebroken
Investors Group Field, een voetbalstadion in Winnipeg dat in 2013 werd geopend